Mike Bryan e Lisa Raymond hanno battuto in finale Mahesh Bhupathi e Elena Lichovceva 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Paola Suárez (semifinali)
 Mike Bryan /  Lisa Raymond (Campioni)
 Mahesh Bhupathi /  Elena Lichovceva (finale)
 Wayne Black /  Cara Black (semifinali)

 Donald Johnson /  Rennae Stubbs (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Janette Husárová (primo turno)
 Leander Paes /  Martina Navrátilová (secondo turno)
 Jared Palmer /  Svetlana Kuznecova (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2003